«Shelter» — песня британской инди-поп группы The xx из их дебютного альбома xx, единственный трек с альбома, созданный и записанный без участия бывшего члена коллектива Барии. Текст песни написан Роми Мэдли Крофт, авторами музыки стали она и оставшиеся участники группы — Джейми Смит и Оливер Сим.

В 2011 году британская певица Birdy записала кавер-версию «Shelter» и выпустила её в качестве второго сингла со своего дебютного альбома. Позже свою кавер-версию записали музыканты .

Сингл Birdy 
Сингл Birdy «Shelter» вышел в продажу 3 июня 2011 года в формате цифровой дистрибуции. Британская радиоведущая Ферн Коттон с BBC Radio 1 выбрала эту песню в качестве «записи недели». В хит-параде UK Singles Chart «Shelter» добралась до 50 места. В 8 сезоне британского шоу талантов The X Factor Софи Хабибис исполнила «Shelter» в версии Birdy во время четвёртой недели конкурса.

В публикации от BBC Music «Shelter» охарактеризована как песня, задающая тон всего альбома. В рецензии от Allmusic песня названа «более тонкой и воздушной» чем оригинал. Издание Music OMH отметило в своей рецензии на альбом, что «Shelter» в исполнении Birdy обладает «болезненной красотой», она «не лучше или хуже оригинала, а просто другая».

Премьера видеоклипа «Shelter» вышла на YouTube 16 июня 2011 года, режиссёром стала Софи Мюллер.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология выпуска

Примечания 

Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни The xx
Песни Birdy